Twardowski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Trifonowitsch Twardowski (1910–1971), sowjetischer Dichter
 Ernst von Twardowski (1849–1928), deutscher Generalmajor
 Friedrich von Twardowski (1801–1876), preußischer Generalleutnant
 Fritz von Twardowski (1890–1970), deutscher Diplomat
 Hans Heinrich von Twardowski (1898–1958), deutscher Schauspieler
 Heinrich von Twardowski (1842–1913), preußischer Generalleutnant, Vater von Fritz und Hans Heinrich
 Ilse von Twardowski-Conrat (geb. Conrat, 1880–1942), österreichische Bildhauerin 
 Jan Twardowski (1915–2006), polnischer Lyriker
 Julius von Twardowski-Skrzypna (1874–1945), österreichisch-polnischer Jurist, Politiker, Diplomat und Schriftsteller 
 Kazimierz Twardowski (1866–1938), polnischer Philosoph
 Konstantin von Twardowski (1760–1830), preußischer Generalmajor
 Marek Twardowski (* 1979), polnischer Kanute
 Peter von Twardowski (1758–1814), Landrat von Bromberg 
 Reinhold von Twardowski (1851–1933), deutscher General der Infanterie
 Romuald Twardowski (* 1930), polnischer Komponist

Twardowski bezeichnet außerdem:

 Pan Twardowski, polnische Sagengestalt